Hugo van Zuylen van Nijevelt (1781-1853), politicus
Hugo van Zuylen van Nijevelt (1929-2018), directeur-eigenaar Duinrell